Act III – album zespołu Closterkeller z 2003
 Act III – album zespołu Death Angel z 1990
 Act III – album zespołu The Seldom Scene z 1973